Ливези има више значења:

 Ливези (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ливези (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Ливези (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Ливези (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ливези (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ливези (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Ливези (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Ливези (Валча), општина у округу Валча у Румунији